Tsutsumi bezeichnet:

 eine traditionelle Verpackungskunst aus Japan, siehe auch Noshi

Tsutsumi ist der Familienname folgender Personen:

 Dice Tsutsumi (* 1974), US-amerikanisch-japanischer Animator und Illustrator
 Kengo Tsutsumi (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Seiji Tsutsumi (1927–2013), japanischer Unternehmer, Schriftsteller und Dichter
 Seiji Tsutsumi (Fußballspieler) (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Shin’ichi Tsutsumi (* 1964), japanischer Schauspieler
 Shunsuke Tsutsumi (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Tsuyoshi Tsutsumi (* 1942), japanischer Cellist und Musikpädagoge
 Tsutsumi Yasujirō (1889–1964), japanischer Politiker und Unternehmer
 Yoshiaki Tsutsumi (* 1934), japanischer Unternehmer
 Yuyi Tsutsumi (* 1989), japanischer Diskuswerfer